Outside steht für:

 Outside (Album), ein Album von David Bowie
 Outside (Lied), ein Lied des schottischen Sängers Calvin Harris
 Outside (Zeitschrift), eine US-amerikanische Zeitschrift über Natursportaktivitäten
 den internationalen Titel des Dokumentarfilms Himmelverbot
 Outside (Dokumentarfilm), einen Dokumentarfilm von Olha Zhurba aus dem Jahr 2022